Everts ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Everts (1908–1967), deutsche Malerin und Grafikerin
 Carmen Everts (* 1968), hessische Politikerin (SPD) und Abgeordnete des Hessischen Landtags
 Jonkheer Edouard Jacques Guillaume Everts (1849–1932), niederländischer Entomologe
 Ernst Everts (1868–1952), deutscher Komponist und Sänger
 Evert Everts (* 1941), rheinischer Autor
 Hans-Ulrich Everts (1937–2017), deutscher Physiker
 Harry Everts, belgischer Motorsportler
 Robert Everts (1875–1942), belgischer Diplomat
 Sabine Everts (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Stefan Everts (* 1972), belgischer Motocrossfahrer
 Truman Everts (1816–1901), US-amerikanischer Forscher
 Volker Everts (* 1953), deutscher Journalist und Software Tester

als Unternehmen:
 Everts Ballon, ehemaliger Hersteller von Latex-Luftballons in Deutschland, Sitz in Datteln

Siehe auch:
 Evertz
 Everz
 Evers
 Evert (Begriffsklärung)